Antonio Canals fue un religioso español nacido en Valencia en la segunda mitad del siglo XIV y muerto en 1419.

Pertenecía a la orden de predicadores y estudió filosofía en Barcelona, siendo discípulo de san Vicente Ferrer, demostrando tantas aptitudes que al regresar a su país el cardenal don Jaime de Aragón, le costeó la licenciatura en teología y le nombró lector de la catedral, cargo que desempeñó hasta 1398. Fue también maestro y predicador general de su orden.

Obra
Escribió:
Escala de contemplació, dedicada al rey de Aragón
Rahonament entre Scipió Africa y Aníbal, que dedicó al duque de Gandía.

Además tradujo al castellano y al valenciano los 11 libros de Valerio Máximo De Dictis factisque memorabilibus y al valenciano la obra de san Bernardo Ad Sororem, con el título de Carta de S. Bernat á sa germana sobre las virtuts y vicis.

Referencias 

Dominicos de España del siglo XIV
Nacidos en Valencia